Motowyliwka (ukrainisch ; russische Entsprechung /) ist ein Ortsname in der Ukraine:

 Motowyliwka (Fastiw), Dorf in der Oblast Kiew, Rajon Fastiw
 Motowyliwka (Schytomyr), Dorf in der Oblast Schytomyr, Rajon Schytomyr